Циклопропанкарбоновая кислота —  кислота представляет собой карбоновую кислоту с формулой (C4H6O2). Вещество представляет собой прозрачную жидкость от бесцветного до бледно-желтого цвета с неприятным запахом. Соединение является исходным материалом для активных фармацевтических ингредиентов, пестицидов и ароматизаторов.

Получение 
Структурный элемент (3-алкенил-2,2-диметилзамещенной) -циклопропанкарбоновой кислоты может быть обнаружен в встречающихся в природе инсектицидных пиретринах и полученных из них синтетических пиретроидах, а также в  небелегенной аминокислоте 1-аминоциклопропанкарбоновой кислоте.

Химический синтез циклопропанкарбоновой кислоты осуществляют путем полного гидролиза нитрила группы -циклопропанкарбонитрила с  серной кислотой через промежуточную стадию карбоксамида или биохимически с ферментными препаратами из Rhodococcus штаммов и предоставляет целевой продукт в 74 до 79% или ок. 90% Уступать.

При окислении на воздухе циклопропанкарбоксальдегида достигается выход циклопропанкарбоновой кислоты до 92%.

Применение 
Циклопропанкарбоновая кислота является строительным блоком для синтеза других органических соединений, в том числе фармацевтических и сельскохозяйственных химикатов. Примерами являются циклопропилметилкетон, бромциклопропан и циклопропилкарбинол, которые могут быть далее превращены в циклобутанол и циклобутен.

Литература 
 HW Пинник, ИП Браун, Е. А. Маклин, Л. Цоллера III: Фриделя-Крафтса реакции этилового циклопропан карбоновой кислоты . В:  J. Org. Chem. Volume  46 , No.  18 , 1981, pp.  3758-3760 , doi: 10.1021 / jo00331a046.
 Уильям М. Хейнс: Справочник по химии и физике CRC, 97-е издание . CRC Press, Бока-Ратон, Флорида, США 2017, ISBN 978-1-4987-5429-3 , с. 5-90 .
 Р. Варданян, В. Хруби: синтез основных лекарственных средств . Elsevier BV, Amsterdam 2006, ISBN 978-0-444-52166-8 , p. 96 .
 CM McCloskey, GH Coleman: Циклопропанкарбоновая кислота В: Органические синтезы. 24, 1944, стр. 36, doi: 10.15227 / orgsyn.024.0036 ; Coll. Том 3, 1955, стр. 221 (PDF).

Кислоты
Циклопропаны